Кершо има више значења:
 Округ Кершо (Јужна Каролина)
 Кершо (Јужна Каролина)